Begrip
 Kennis, dat wat geweten en toegepast wordt, vergelijkbaar met informatie. Specifieke vormen zijn:
 Aangeboren kennis
 Gemeenschappelijke kennis
 Onbewuste kennis
 Propositionele kennis
 Vrije kennis, concept dat verwijst naar werken die onder een vrije licentie worden gepubliceerd

Godsdienst
 Drievoudige Kennis, concept uit het boeddhisme

Kunst
 Kunst en Kennis, Belgisch kunstenaarscollectief
 Vlucht van kennis, kunstwerk in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam

Literatuur
 Onze soort kennis, sciencefictionverhaal van de Britse schrijver Brian Aldiss

Media
 De Kennis van Nu, Nederlands televisieprogramma
 De Kennis van Nu Nieuws, Nederlands televisieprogramma
 De Kennis van Nu Radio, Nederlands radioprogramma
 Met de kennis van nu, Nederlands televisieprogramma

Muziek
 Kennis Music, Nigeriaans platenlabel

Personen met de achternaam Kennis
 Alfons en Adrie Kennis, Nederlands kunstenaarsduo
 Bas Kennis, Nederlands muzikant
 Dan Kennis, Amerikaans filmproducent
 Guillaume Kennis, Belgisch politicus
 Hugo Kennis, Nederlands kok en acteur
 Ignace Kennis, Belgisch kunstschilder
 Koen Kennis, Belgisch politicus
 Pepijn Kennis, Belgisch politicus
 Willem Gommaar Kennis, Zuid-Nederlands componist en violist

Taal
 Kennis is macht, uitdrukking toegeschreven aan Francis Bacon

Wetenschap
 Kennisverwerving, proces waarbij kennis wordt vergaard

Andere
 Kennis of vriend, een bevriend persoon

Zie ook 
 Kenobject
 Kennissociologie
 Kennistheorie